Вране () — городское поселение в Сербии, входит в Пчиньский округ.

Население городского поселения составляет 87 095 человек (2007 год), плотность населения составляет 101 чел./км². Занимаемая площадь — 860 км², из них 51,8 % используется в промышленных целях.

Административный центр городского поселения — город Вране. Городское поселение Вране состоит из городских общин Вране и Враньска-Баня, в состав которых входят 105 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 8,2 км².

Статистика населения

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии